Надеждинка — деревня в Северном районе Новосибирской области России. Входит в состав Останинского сельсовета.

География 
Площадь деревни — 21 гектаров.

История 
Основана в 1910 г. В 1926 году посёлок Надеждинский состоял из 50 хозяйств, основное население — белоруссы. В составе Останинского сельсовета Биазинского района Барабинского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В деревне по данным на 2007 год отсутствует социальная инфраструктура.

Примечания 

Населённые пункты Северного района (Новосибирская область)